Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma solo Kafel'nikov ha partecipato in coppia con Wayne Ferreira.

Ferreira e Kafel'nikov hanno perso nel 1º turno contro Jiří Novák e David Rikl.

Martin Damm e Radek Štěpánek hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Novák e Rikl.

Teste di serie
 Jiří Novák /  David Rikl (finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (semifinali)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2001
ATP Tour 2001